RYS steht als Abkürzung für:

 Royal Yacht Squadron, Yacht-Club auf der Isle of Wight (Großbritannien)

Rys oder Ryś ist der Familienname folgender Personen:

 Erwina Ryś-Ferens (1955–2022), polnische Eisschnellläuferin
 Franz Rys (1937–2003), schweizerisch-tschechischer Atomphysiker
 Grzegorz Ryś (* 1964), polnischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Łódź
 Jan Rys (1931–1986), österreichischer Schriftsteller und Maler
 Miro Rys (1957–1977), US-amerikanischer Fußballspieler tschechoslowakischer Abstammung
 Miroslav Rys (1932–2020), tschechoslowakischer Fußball- und Eishockeyspieler
 Paul Rys (1938–2019), schweizerisch-tschechischer Chemiker
 Wioletta Ryś (* 1992), polnische Naturbahnrodlerin

Weiteres:

 ORP Ryś, Name mehrerer polnischer Schiffe

RYS